Municipio de Preston puede hacer referencia a:

 Municipio de Preston (condado de Fillmore, Minnesota).
 Municipio de Preston (Dakota del Norte).
 Municipio de Preston (condado de Wayne, Pensilvania).
 Municipio de Preston Lake (condado de Renville, Minnesota).
 Municipio de Preston (condado de Richland, Illinois).
 Municipio de Preston (condado de Plymouth, Iowa).
 Municipio de Preston (condado de Platte, Misuri).
 Municipio de Preston (condado de Jasper, Misuri).
 Municipio de Preston (condado de Brookings, Dakota del Sur).